est le titre anglais des œuvres suivantes :
L'Énigme du testament de M. Marsh, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire  et reprise :
en 1924, dans l'édition britannique du recueil  ;
en 1925, dans l'édition américaine du recueil  ;
en 1968, dans le recueil français Les Enquêtes d'Hercule Poirot ;
L'Affaire du testament disparu, téléfilm réalisé par John Bruce sur un scénario de Douglas Watkinson, initialement diffusé en 1993, dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot, dont il constitue le  ( de la saison 5). Ce téléfilm ne fait que reprendre le nom de quelques personnages et quelques détails de la nouvelle L'Énigme du testament de M. Marsh, sans qu'on puisse objectivement le considérer comme une adaptation de celle-ci, les intrigues respectives étant radicalement différentes.